Dacia Sandero automobil od společnosti Dacia na bázi Loganu. Byl vystaven na AMI leizpig 2008 a na Ženevském autosalonu. Je vyráběn od roku 2008 v Rumunsku, Brazílii a v Kolumbii.

Motory

Externí odkazy 
 
  Dacia Sandero na www.theautochannel.com
  Oficiální web Dacie Sandero 
  Renault - Dacia Sandero
  Dacia - Dacia Sandero

Automobily nižší střední třídy
Sandero
Automobily vyráběné od roku 2008